Der Silberhecht (Merluccius bilinearis), auch als Nordamerikanischer Seehecht bezeichnet, ist eine Art der Seehechte (Merlucciidae), die im nordwestlichen Atlantik heimisch ist.

Merkmale 
Der Fisch wird 70 bis 80 Zentimeter lang und erreicht ein Gewicht von ca. 2,5 Kilogramm. Die Fische sind silbern, wobei der Rücken etwas bräunlicher und der Bauch heller und weißlich ist. Die Brustflossen sind lang und reichen normalerweise bis zum Ansatz der Afterflosse oder etwas darüber hinaus. Der Kopf der Fische ist recht groß. Die zweiteilige Rückenflosse besitzt 47 bis 54 Flossenstrahlen. Die Afterflosse besteht aus 37 bis 41 Flossenstrahlen.

Verbreitung 
Dieser Fisch ist entlang der nordamerikanischen Ostküste verbreitet, von der Belle-Isle-Straße im Norden bis zu den Bahamas im Süden. Am häufigsten kommt diese Art zwischen dem Süden Neufundlands und South Carolina vor.

Lebensweise 
Sie leben in seichten Gewässern und halten sich meist über sandigem Grund auf. Exemplare ab einer Länge von 40 Zentimetern jagen andere Fische, wie kleine Heringe, aber auch Krebstiere oder Tintenfische. Man kann unter anderem ein kannibalisches Verhalten beobachten. Die Fische leben in einer Meerestiefe von 55 bis zu 900 Metern. Das Laichen findet von Juni bis Juli im Mittelatlantik statt. Das Laichen scheint stark von der Wassertemperatur beeinflusst zu sein, es treten jährliche Variationen im Ablauf der Laichzeit auf. Dadurch wird das Wachstum der Population beeinflusst.

Systematik 
Merluccius bilinearis ist eine von 15 Arten der Gattung Merluccius innerhalb der Seehechte (Merlucciidae).

Literatur 
 Antal Vida: 365 Fische; Tandem Verlag 2006, ISBN 3-8331-2070-3, Seite 176.

Einzelnachweise

Weblinks 

Dorschartige